Gróf László (1891–1971) erdélyi magyar színész, rendező, dramaturg, műfordító
 Gróf László (1933–2020) térképtörténész